Кошарка за жене на олимпијским играма укључена у програм Олимпијских игара у Монтреалу 1976. године.

Женски турнири

Биланс медаља

Успеси по федерацијама 
 ФИБА Америка - 6 златних медаља (6 САД)
 ФИБА Европе - 3 златне медаље (2 СССР, 1 Уједињени тим)
 ФИБА Океанија - 3 сребрне медаље (Ауастралија)
 ФИБА Азија - 2 сребрне медаље (Кина, Јужна Кореја)
 ФИБА Африка - 11 место (Нигерија)

Учешће земаља

Легенда 
A није био члан МОК
B такмичили као део  Совјетски Савез 1952-88
C део  1992
D део  Чехословачка 1920-92
E као  Заир 1984-96

Спољашње везе 
 sports-reference.com